Тиба́с () — кантон в провинции Сан-Хосе Коста-Рики.

География 
Находится на севере провинции. Граничит на севере с провинцией Эредия. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 5 округов:

 Сан-Хуан
 Синко-Эскинас
 Ансельмо-Льоренте
 Леон XIII
 Колима

Примечания 

Кантоны провинции Сан-Хосе